Козидавлат Коимдодович Коимдодов (7 октября 1949, Таджикистан) — таджикский государственный деятель, дипломат. Чрезвычайный и Полномочный Посол Таджикистана в Республике Беларуси и Литве, Латвии, Эстонии по совместительству.

Биография 
Родился 7 октября 1949 года в Республике Таджикистан, ГБАО, Шугнанского района. По национальности — таджик. Женат, имеет пятерых детей. В 1971 году окончил зоотехнический факультет Таджикского сельскохозяйственного института. В 1986 году окончил высшую партийно-политическую школу в Ташкенте.

Карьера 
Начал трудовую деятельность в 1971 году главным зоотехником колхоза «ХХ Парт съезда» Шугнанского района.

В 1971—1972 проходил военную службу.

В 1973—1978 годах работал в организациях по работе с молодежью в Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО).

В 1978—1992 годах работал в руководящих партийных органах ГБАО. Заведующий отделом Горкома, обкома, Первый секретарь Хорогского горкома Компартии Таджикистана.

В 1990—1995 годах был Депутатом Верховного Совета Таджикистана.

В 1991—1992 годах работал в городе Москве Председатель Комитета Верховного Совета СССР по аграрным и продовольственным вопросам.

В 1992—1995 годах работал в Душанбе Заместителем Председателя Верховного Совета Таджикистана.

В 1995—2000 годах был Депутатом Высшего Собрания Таджикистана.

В 1995—2000 годах был в должности Заместителя Председателя Высшего Собрания Таджикистана. Член комиссии по разработке Конституции Таджикистана. Вице-президент Национальной группы парламента Республики Таджикистан в Межпарламентском Союзе. Участник Пекинской, Каирской, Московской и Брюссельской сессии Межпарламентского Союза. Участник сессии Межпарламентского Союза ОБСЕ, Заместитель Председателя Международного Душанбинского Форума по пресной воде (2003 год).

В 2000—2005 годах был в должности Заместителя Премьер-министра Республики Таджикистан, Член правления Международного фонда спасения Арала, Правительственный координатор Организации Ага Хана в Таджикистане (1993—2005).

С 2005 года — по октябрь 2009 год — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Таджикистан в Туркменистане.

С ноября 2009 года — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Таджикистан в Республике Беларусь, Постоянный Полномочный Представитель Республики Таджикистан при уставных и других органах СНГ. С 19 сентября 2011 года Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Таджикистан в Литве по совместительству. С 15 июня 2012 года Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Таджикистан в Латвии по совместительству. С 18 июня 2012 года Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Таджикистан в Эстонии по совместительству.

Награды 
 Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Таджикистан (1997)
 Орден «Дусти» (1999)
 Кандидат сельскохозяйственных наук (1997)
 Медаль «20 лет Независимости Таджикистана» (2011)
 Грамота Содружества Независимых Государств (2011)

Примечания

Ссылки 
 Биография посла на сайте Посольства Республики Таджикистан в Республике Беларусь

Родившиеся в Шугнанском районе
Выпускники вузов Таджикистана
Депутаты Маджлиси Оли Таджикистана
Послы Таджикистана в Туркменистане
Послы Таджикистана в Белоруссии
Послы Таджикистана в Эстонии
Послы Таджикистана в Латвии
Послы Таджикистана в Литве
Первые секретари Хорогского горкома КП Таджикистана
Народные депутаты Таджикской ССР
Награждённые Грамотой СНГ
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании